Abosagitta är ett släkte av pilmaskar. Abosagitta ingår i familjen Sagittidae.

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pilmaskar
Abosagitta